Bassai ist

 eine andere Schreibweise für Apollontempel bei Bassae
 eine Kata in verschiedenen Karate-Stilen, siehe Bassai Dai